EGR steht für:
 EG-Richtlinie, siehe Richtlinie (EU)
 Elektrische Gasreinigung, siehe Elektrofilter
 Exhaust Gas Recirculation, siehe Abgasrückführung
 Enhanced Gas Recovery, eine Abkürzung aus dem Bereich der Geotechnik, die beispielsweise Dampfinjektion in Gasfelder bezeichnet, siehe auch Enhanced Oil Recovery
 Earnhardt Ganassi Racing, NASCAR-Rennstall
 Eastern Goldfields Railway, australische Eisenbahngesellschaft zwischen Perth und den Eastern Goldfields in Goldfields-Esperance, Western Australia
 Eagle Air (Guinea) (ICAO-Code), ehemalige Fluggesellschaft aus Guinea
 Eagle Air (Sierra Leone) (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Sierra Leone

EGr steht für:
 Einsatzgruppe, Lösung bestimmter Aufgaben gebildete Gruppen
 Speziell die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD

EGR